

Plusieurs villes ou communes possèdent une rue du Saint-Esprit (ou encore un autre type de voirie). Cet odonyme a son origine dans la présence - ancienne ou actuelle - d'une institution , église ou autre, dédiée au Saint-Esprit.

En  
Rue du Saint-Esprit (Heilige Geeststraat), à Anvers
Rue Saint-Esprit (Heilige Geeststraat), à Bruxelles
Rue du Saint-Esprit (Heilige Geeststraat), à Gand
Rue du Saint-Esprit (Heilige Geeststraat), à Lierre
Rue du Saint-Esprit (Heilige Geeststraat), à Louvain
Rue du Saint-Esprit, à Marche-en-Famenne

au  
Rue du Saint-Esprit, à Sherbrooke, Québec

aux  
Rue du Saint-Esprit (Holy Spirit drive), à Absecon (New Jersey)
Rue du Saint-Esprit (Holy Spirit drive), à Memphis (Tennessee)

En  
Rue du Saint-Esprit, à Antibes
Avenue du Saint-Esprit, à Léhon
Rue du Saint-Esprit, à Lesneven
Cour du Saint-Esprit, à Paris

Au  
Rue du Saint-Esprit, à Luxembourg

Aux  
Rue du Saint-Esprit (Holy Spirit drive), à Quezon City

Saint-Esprit